GBL steht für:
 Game Based Learning, siehe Digitales Lernspiel
 Gamma-Butyrolacton, siehe γ-Butyrolacton
 GB Airways, ehemalige Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Gerber Bottom Layer, eine Dateierweiterung des Gerber-Formates
 Global Basketball Association, eine amerikanische Herren-Basketball-Liga
 Goalball-Bundesliga, höchste deutsche Spielklasse im Goalball
 Goulburn Island, australischer Flughafen (IATA-Code)
 Groupe Bruxelles Lambert, eine belgische Industrieholding

GBl. steht für:
 Gesetzblatt

GBL